Kemm ist der Name von
 Friedrich Kemm (1860–1938), deutscher Lehrer und Turninspektor, Studienrat in Bruchsal und überzeugter Nationalsozialist

Siehe auch:
 Kemm’sche Kuchen, seit 1782 hergestellte Dauerbackware